

Antropologia 
 Winnebago o Ho-Chunk – tribù di nativi americani

Aziende 
 Winnebago Industries – azienda statunitense produttrice di camper

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Winnebago – villaggio della Contea di Winnebago, Illinois
 Winnebago – città della Contea di Faribault, Minnesota
 Winnebago – villaggio della Contea di Thurston, Nebraska
 Lago Winnebago – lago del Wisconsin

Linguistica 
 Lingua winnebago (codice ISO 639-3 win) – una delle lingue siouan